Denumirea de Kopilovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kopilovți, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Kopilovți, un sat în comuna Gheorghi Dameanovo, regiunea Montana.